Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van oktober 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 oktober 2007.

Vrouwen 10